„А“ Футболна група сезон 2011/12 е съставена от 16 отбора, играещи всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се присъждат 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните два отбора отпадат в „Б“ група. Отборът, заел 14-о място в „А“ ФГ не изпада директно, а играе бараж с победителя от баража между вторите отбори в двете „Б“ ФГ.

Новите отбори в групата са Лудогорец 1945 (Разград) (дебют в елита), Ботев (Враца) (27-и сезон в елита, завръщане след 20-годишна пауза) и Светкавица 1922 (Търговище) (дебют в елита). Актуален шампион е Литекс (Ловеч), а носител на купата е ЦСКА (София).

Информация

Класиране

Резултати

Кръг по кръг

Позиции по кръг

Голмайстори

Футболисти отбелязали хеттрик 
Хеттрик () във футбола е термин, който означава отбелязването на три гола от един играч в рамките на един мач.

Играч на кръга

Изпадат 
 Видима-Раковски (Севлиево)
 Калиакра (Каварна)
 Светкавица (Търговище)

Влизат 
 Пирин (Гоце Делчев) (директна промоция като шампион в Западна Б Група)
 Етър (Велико Търново) (директна промоция като шампион в Източна Б Група)
 Ботев (Пловдив) (промоция в А група след победа с 2:0 в бараж срещу втория от Западната Б група Спортист (Своге))

Източници 

 bulgarian-football.com – Български футболен архив 
 Българска професионална футболна лига
 A-PFG.com 

2011/12
2011/12